Miejscowości w USA:
 Audubon Park – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Audubon Park – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Camden